Silent Hill: Downpour (; также известна по рабочему названию Silent Hill 8) — компьютерная игра в жанре survival horror, восьмая часть серии игр Silent Hill, разработанная чешской компанией Vatra Games и изданная Konami в 2012 году для игровых приставок Xbox 360 и PlayStation 3. Silent Hill: Downpour была официально анонсирована на игровой выставке Electronic Entertainment Expo в 2010 году, где был показан первый трейлер игры. Игра была выпущена 13 марта 2012 года в Северной Америке, релиз в Европе состоялся 30 марта.

Локализацией и издательством игры на территории России занималась компания «1С-СофтКлаб».

Сеттинг игры разворачивается в вымышленной вселенной, частично напоминающей реальный мир, в которой происходит пересечение повседневной реальности с другим, альтернативным миром, наполненным монстрами. Главного героя игры, Мёрфи Пендлтона, заключённого, на автобусе перевозят из одной тюрьмы в другую. По дороге автобус терпит крушение, в результате чего Мёрфи попадает в город Сайлент Хилл. Геймплей игры состоит в решении загадок, поиске необходимых предметов для продвижения по сюжету, исследовании локаций, противостоянии главного героя и монстров. В Silent Hill: Downpour, в отличие от других игр серии, присутствует большое количество побочных квестов, которые не являются обязательными для выполнения.

Сюжет 
Протагонистом игры является заключённый Мёрфи Пендлтон, отбывающий наказание в государственной тюрьме округа Райалл за угон полицейской машины и сопротивление при аресте. Сюжет начинается с того, как Мёрфи и ещё нескольких заключённых переводят в тюрьму строгого режима округа Вейсад, после недавно произошедшего тюремного восстания. Перевод сопровождает женщина-надзиратель Энн Каннингем, которая по какой-то причине пристально присматривает за Мёрфи.

Во время транспортировки, автобус попадает в аварию и сваливается с огромной высоты. Мёрфи приходит в сознание неподалёку от разбившегося автобуса и обнаруживает, что он совершенно один. Воспользовавшись моментом, Мёрфи решает бежать и направляется к шоссе, но обнаруживает, что вся местность перекрывается непроходимыми провалами. На заброшенной автозаправке он узнаёт, что ближайшим населённым пунктом является Сайлент Хилл. Кроме того, его начинают преследовать различного рода галлюцинации и ужасные монстры, а по радио некий DJ Бобби Рикс зовёт Мёрфи к себе в студию, которая располагается в Сайлент Хилле.

Попав в город через систему шахт, Мёрфи разыскивает Бобби Рикса и узнаёт, что он на самом деле является заложником Сайлент Хилла. Бобби Рикс успевает рассказать о лодке на пирсе, на которой можно выбраться из города, но их разговор прерывают неожиданно напавшие монстры. Выбравшись из студии, Мёрфи получает письмо от таинственного почтальона. В этом письме говорилось, что в приюте Святой Марии Мёрфи ожидает его родственник.

В приюте Мёрфи встречает монахиня и приглашает его в морг, чтобы забрать родственника. Монахиня также неожиданно исчезает, как и появляется, сказав, что будет ожидать в морге. Двигаясь по приюту, Мёрфи захлёстывают воспоминания о давней утрате сына, жестоко убитого педофилом, а по пятам начинает преследовать огромный человек с гигантским молотом — «Бука» (), лицо которого закрывает противогаз. По мере прохождения выясняется, что Бугимен является испытанием Мёрфи, который для себя должен решить, чьё лицо скрывается под противогазом: его (в этом случае он продолжает винить себя в смерти сына) или Патрика Напье — настоящего убийцы. В конце концов, монстр погибает после того, как Мёрфи перестаёт себя винить в смерти своего сына, и на его месте появляется ключ от лодки Бобби Рикса.

Мёрфи отправляется на причал и находит лодку, однако, там его застаёт Каннингем, которая требует Мёрфи вернуться обратно, так как ей велит того город. Мёрфи отказывается подчиняться и надзиратель вынуждена стрелять. После этого Мёрфи снова оказывается в тюрьме, но уже в изменённой реальности, порождённой чувством мести Каннингем. В процессе прохождения тюрьмы вскрываются подробности недавно произошедшего восстания, а в конце пути Мёрфи встречает гигантского монстра, жизнь которого поддерживается аппаратом искусственного кровообращения.

После победы над монстром раскрываются все перипетии сюжета. На самом деле Мёрфи специально угоняет автомобиль полиции, чтобы попасть в тюрьму, где отсиживает свой срок убийца его сына Патрик Напье. Сговорившись с местным охранником Джорджем Сьюэллом, Мёрфи свершает месть, но при этом со своей стороны тоже должен выполнить просьбу Сьюэлла — убить охранника Фрэнка Колриджа, который чуть не заложил Сьюэлла за его нелегальную деятельность в тюрьме. В свою очередь, Энн Каннингем является дочерью Фрэнка, который после покушения становится парализованным инвалидом. Таким образом, Энн хочет отомстить Мёрфи за своего отца.

В конце уже Мёрфи в глазах Энн предстает Бугименом. Игрок, управляя Бугименом, должен решить судьбу Энн.

В зависимости от действий игрока в процессе игры и в финальной сцене, возможна одна из шести сюжетных развязок.

Концовки 
На концовку игры влияет так называемый показатель кармы, который может быть положительным или отрицательным. Всякий раз, когда Мёрфи добивает лежащих врагов, показатель кармы снижается. Кроме того, на показатель влияют решения игрока в моменты, когда игра предлагает сделать выбор.
 «Прощение» — флэшбэк показывает события, которые произошли между Мёрфи, Фрэнком и Джорджем в тюремной душевой во время восстания. Пендлтон отказывается убивать Фрэнка, после чего Сьюэлл избивает их обоих. Он сообщает, что прикончил Напье, потому что Мёрфи не смог довести дело до конца. Затем Сьюэлл вонзает заточку Фрэнку в шею и вызывает подмогу, обвиняя во всём Мёрфи. Каннингем понимает, что Мёрфи не виноват в смерти её отца и прощает его. Через мгновение они оказываются на берегу у разбитого автобуса. Энн получает вызов по радио и отвечает, что она в порядке, а Мёрфи Пендлтон мёртв, после чего позволяет ему скрыться в лесу. Чтобы получить эту концовку, необходимо иметь положительную карму и пощадить Каннингем в конце игры.
 «Истина и правосудие» — концовка практически такая же как Прощение, однако, нам показывают как Каннингем идёт к Сьюэллу, держа за спиной пистолет. Затем она кидает на стол жетон своего отца со словами «Нам нужно поговорить». Чтобы получить эту концовку, необходимо иметь отрицательную карму и пощадить Каннингем в конце игры.
 «По кругу» — во флэшбеке Мёрфи вонзает заточку во Фрэнка, затем он поднимается и видит на полу уже два тела — Фрэнка и Энн. Мёрфи роняет оружие и в ужасе кричит, осознавая, что совершил. Он хватает пистолет и убивает себя. Пендлтон приходит в себя в тюремной камере, чтобы пройти через всё заново. Чтобы получить эту концовку, необходимо иметь положительную карму и убить Каннингем в конце игры.
 «Казнь» — показывается сцена смертной казни Мёрфи через смертельную инъекцию. Его обвиняют в убийстве сына и тюремного надзирателя Фрэнка Колриджа. Сьюэлл наблюдает за проведением казни и спрашивает у Мёрфи о его последних словах, на что он отвечает: «Увидимся в аду…». Приговор приводят в исполнение. Чтобы получить эту концовку, необходимо иметь отрицательную карму и убить Каннингем в конце игры.
 «Обмен» — показывается сцена в тюрьме из начала игры, однако, теперь Энн и Мёрфи поменялись местами. Каннингем — заключённая, которую переводят в другую тюрьму, а Пендлтон — надзиратель, который должен её сопровождать. Чтобы получить эту концовку, нужно позволить Каннингем убить Мёрфи в конце игры.
 «Сюрприз!» — Мёрфи делает подкоп, чтобы сбежать из тюрьмы. Он вылезает в помещении для казней. Включается свет, и комната оказывается наполнена персонажами серии Silent Hill, устроившими сюрприз. В их числе Хизер, Джеймс, Лора и Мэри. На столе лежит торт, к которому подходит Пирамидоголовый и перерубает его Великим ножом напополам вместе со столом. Шуточная концовка, которую можно получить, завершив квест «Копаясь в прошлом».

История разработки 
Первые упоминания о разработке новой части серии Silent Hill появились 8 апреля 2010 года на выставке Gamers Night 2010 во Франкфурте-на-Майне (Германия). Объявлено, что разработкой занимается чешская компания Vatra Games.

16 июня 2010 года на конференции Konami на ежегодной выставке E3 2010 была официально анонсирована новая часть серии Silent Hill под рабочим названием Silent Hill 8.

Выход игры был анонсирован на 2011 год для платформ Xbox 360 и PlayStation 3. После был показан кинематографический трейлер игры, в котором главного персонажа-заключённого везут в тюремном автобусе с другими преступниками. Вдруг сцена сменяется флешбэками, в которых главный герой убегает от полиции через лес и попадает в город Сайлент Хилл. Там он забирается в дом, находит пистолет и стреляет в нападающего на него монстра. Далее показывается трансформация мира из обычного в «альтернативный». Действие вновь переносится в автобус, который в это время въезжает в Сайлент-Хилл. В качестве композитора игры вместо Акиры Ямаоки выступил Дэниэл Лихт известный по своим работам для сериала «Декстер» и фильмов «Восставший из ада 4: Кровное родство», «Дети кукурузы 2: Смертельная жатва» и «Дети кукурузы 3: Городская жатва».

24 января 2011 года Konami опубликовала первые официальные скриншоты игры, концепт-арты, логотип и 90-секундный отрывок из саундтрека, часть которого использовалась в трейлере, показанном на выставке E3 2010. Также было объявлено, что игра должна выйти осенью 2011 года.

13 мая 2011 года, в честь того, что на официальную страницу серии игр Silent Hill в социальной сети Facebook подписалось более 500 тысяч человек, было выпущено видеообращение продюсера игры Девина Шатски, в котором он поблагодарил фанатов игры по всему миру и представил тизер-трейлер, сделанный на основе демоверсии игры, которая будет показана на выставке E3 2011. В тизере был продемонстрирован геймплей игры, а именно несколько сцен игры, в одной из которых видно сражение Мёрфи с монстрами.

2 июня 2011 года на выставке «Konami Pre-E3 Show 2011» были показаны новый трейлер Silent Hill: Downpour и отрывки геймплея в видео Silent Hill E3 2011 Behind The Scenes, в котором также было объявлено о том, что в разработке находятся HD-ремейки второй и третьей частей серии игр Silent Hill для PS3 и эксклюзивная игра для приставки PlayStation Vita — Silent Hill: Book of Memories. В трейлере были показаны новые локации, монстры и персонажи. Также была объявлена более точная дата выхода игры — зима 2011—2012 года.

На E3 2011, проходившей с 7 по 9 июня 2011 года в Лос-Анджелесе, для всех посетителей была доступна демоверсия Silent Hill: Downpour. 8 июня появилось видео с прохождением демоверсии в HD-качестве с комментариями разработчиков. В нём были показаны первые минуты игры, а также продемонстрирована боевая система.

С 15 по 18 сентября 2011 года в Японии проходила выставка Tokyo Game Show, посвящённая компьютерным играм. На ней был показан новый полноценный трейлер Silent Hill: Downpour, в котором впервые была продемонстрирована заглавная тема, написанная группой Korn. Также на выставке был продемонстрирован арт японской обложки игры за авторством Масахиро Ито, бывшего дизайнера серии.

2 ноября 2011 года Konami выпустила пресс-релиз, в котором сообщила даты выходы всех разрабатываемых трёх игр вселенной Silent Hill. Было объявлено, что Silent Hill Downpour выйдет в марте 2012 года.

Саундтрек 

Саундтрек авторства композитора Дэниела Лихта был анонсирован лейблом Milan Records 6 февраля 2012 года. Он поступит в продажу 6 марта в виде цифровой дистрибуции в формате MP3-файлов в комплекте с цифровым буклетом и 13 марта в формате Audio CD.

Список композиций

Отзывы и награды

Рецензии игры в зарубежной прессе

Обзоры игры в русскоязычной прессе 
Павел Астафьев, критик сайта PlayGround.ru, пишет, что Vatra Games не смогла достичь установленную ранее планку. Начало игры по уровню атмосферности характеризовалось такими эпитетами как «хит» и «легендарное возвращение […] серии», однако, по мере прохождения запас мрачности и выдержанности Downpour уменьшался. Критик связывает это с тем фактом, что методы воздействия с каждым разом деградировали — от звуков переходили к образам, а заканчивались сценами с расчленением. К минусам были причислены боевая система, дизайн монстров, визуальное исполнение, «типичные» загадки и самокопирование локаций. Более позитивно встречены интересные второстепенные герои, широкий выбор оружия, атмосфера отчаяния, работа со звуком и музыкой. Вердикт — средняя игра, имеющая посредственное отношение к серии. Оценка составила 5,8 балла из 10.

Авторы портала Игромания.ру, подводя итоги 2012 года отметили: «получилась просто глубокая, очень атмосферная игра, но никак не возвращение к истокам, и даже не Silent Hill как таковой».

Награды игры

До выхода 
Немецкий сайт о компьютерных играх Gamingxp.com присудил игре награду «Лучший хоррор», представленный на выставке GamesCom 2011.

Игра была названа лучшей в жанре Survival Horror на E3 2011 по версии французского ресурса Gameblog. Проект обошёл таких конкурентов как Resident Evil: Revelations и Rise of Nightmares.

Silent Hill: Downpour попал в «30-ку самых ожидаемых игр 2012 года» и в «Пятёрку неопределённых игр 2012» () по версии интернет-сайта IGN.

После выхода 
Сайт журнала «Игромания» по итогам 2012 года предоставил игре спецноминацию «Самая густая атмосфера». Олег Чимде, сотрудник того же издания, в своём личном топе поставил Silent Hill: Downpour на второе место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Silent Hill: Downpour на сайте Konami
 Silent Hill: Downpour на сайте издателя
 Официальный сайт Vatra Games
 Официальный сайт композитора игры 

Компьютерные игры 2012 года
Silent Hill
Компьютерные игры, изданные Konami
Компьютерные игры со стереоскопической трёхмерной графикой
Игры на движке Unreal Engine
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры, разработанные в Чехии
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры с альтернативными концовками